Худаш Лідія Сергіївна (1927—2017) — поетеса, кандидат педагогічних наук, доцент, етнограф, літературознавець
 Худаш Михайло Лукич (1925—2011) — український мовознавець, доктор філологічних наук
 Худаш Тарас (1987—2023) — солдат Збройних сил України; загинув внаслідок російського вторгнення в Україну